

Cinema 
 Sweet Sixteen – film del 1928 diretto da Scott Pembroke
 Sweet Sixteen – film del 1983 diretto da Jim Sotos
 Sweet Sixteen – film del 2002 diretto da Ken Loach

Musica 
 Sweet Sixteen – singolo del cantante britannico Billy Idol del 1987
 Sweet Sixteen – album di Reba McEntire del 1989
 Sweet Sixteen – album dei The Huntingtons del 1989
 Sweet Sixteen – album dei Royal Trux del 1997

Sport 
Sweet Sixteen – fase a sedici squadre del Campionato di pallacanestro NCAA Division I

Televisione 
 Dolce sedicenne (Sweet Sixteen) – episodio della terza stagione di CSI: NY